A Successful Failure – film del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 A Successful Failure – film del 1917 diretto da Arthur Rosson
 A Successful Failure – film del 1934 diretto da Arthur Lubin